Polska Liga Koszykówki sezon 1994/1995. Sezon rozpoczął się 17 września 1994 r. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Drużyna Agro Far Kraśnik z powodu problemów finansowych wycofała się z rozgrywek w trakcie rundy rewanżowej.

Runda zasadnicza

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Nobiles Włocławek - Śnieżka ASPRO 3 - 0 (101:82, 98:76, 85:78)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Stal Bobrek Bytom - Śląsk Eska Wrocław 89:93, 88:79
 Lech Batimex Poznań - Stal Etanex Stalowa Wola 91:88, 82:90

o 5. miejsce 
 Stal Etanex Stalowa Wola - Stal Bobrek Bytom 78:68, 74:69

o 7. miejsce 
 Śląsk Eska Wrocław - Lech Batimex Poznań 100:79, 116:103

Mecze o utrzymanie (do trzech zwycięstw) 
 Zastal Fortum Zielona Góra - Polonia Warszawa 3 - 0 (83:65, 97:80, 72:64)
 Spójnia Stargard Szczeciński - AgroFar Kraśnik - walkowery dla Spójni, AgroFar Kraśnik nie przystąpił do meczów.

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: AZS Elana Toruń, Pogoń Ruda Śląska i Browary Dojlidy Instal Białystok. Zespół Śnieżki ASPRO Świebodzice nie przystąpił do kolejnych rozgrywek.

Czołówka strzelców 
 Nathan Buntin (Polonia P.) - 837
 Mariusz Bacik (Stal Bobrek) - 754
 Adam Wójcik (Mazowszanka) - 672
 Roman Rutkowski (Śnieżka ASPRO) - 638
 Keith Williams (Mazowszanka) - 638

Polska Liga Koszykówki
1994 w koszykówce
1995 w koszykówce
1994 w polskim sporcie
1995 w polskim sporcie